

Праздники и памятные дни

Национальные 
  — День независимости (1912); также известен как День флага.
  — День независимости (1975).
  — День независимости (1960).
  — День независимости (1821).

Религиозные 
  Католицизм
 — Память святой Катрин Лабуре;
 — память Папы Римского Григория III.

  Православие
 — Память мучеников и исповедников Гурия, Самона (299—306) и Авива Едесских (322);
 — память преподобного Паисия Величковского (1794 год);
 — память священномучеников Николая Щербакова и Петра Конардова, пресвитеров, Никиты Алмазова, диакона и мученика Григория Долинина (1937 год);
 — память мученика Димитрия (ок. 307 года);
 — память мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия (IV век);
 — празднование Купятицкой иконы Божией Матери (1182 год).

Именины 
 Католические: Грегори, Екатерина.
 Православные: Авив, Григорий, Гурий, Дмитрий, Евстохий, Елпидий, Кинтион, Маркелл, Никита, Николай, Паисий, Пётр, Самон, Стефан, Филипп, Фома, Анатолий.

События

До XIX века 
 1365 — на Ивановской площади Московского Кремля основан Чудов монастырь, древнейший монастырь российской столицы.
 1627 — в ходе Польско-шведской войны между эскадрами Речи Посполитой и Швеции произошла Битва при Оливе, закончившаяся победой Речи Посполитой.
 1670 — в парижском театре Пале-Рояль состоялась премьера пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве».

XIX век 
  — в Лейпциге впервые исполнен концерт для фортепиано с оркестром № 5 Бетховена.
  — Отечественная война 1812 года: сражение на Березине.
  — победой Княжества Болгария завершилась двухнедельная Сербско-болгарская война, унесшая около 1200 жизней.
  — Вторая англо-бурская война: сражение на реке Моддер.

XX век 
 1908 — сформирована Амурская речная флотилия.
 1912 — начало работы IV Государственной думы Российской империи.
 1918 — Эстония подверглась нападению со стороны России, части РККА заняли Нарву, началась Освободительная Война (1918—1920).
 1943 — началась Тегеранская конференция глав правительств трёх союзных держав СССР (И. В. Сталин), США (Ф. Д. Рузвельт) и Великобритании (У. Черчилль).
 1950 — основана международная организация «План Коломбо».
 1952 — Катастрофа C-54 в Такоме, 37 погибших.
 1964
 катастрофа Ил-14 под Сурами (Грузинская ССР). Погибли 7 человек.
 к Марсу запущена американская автоматическая станция «Маринер-4».
 1966 — Мишель Мичомберо стал первым президентом Бурунди после свержения монархии.
 1972
 катастрофа DC-8 в аэропорту Шереметьево, погибли 62 человека.
 последняя казнь в Париже: в тюрьме Санте гильотинированы Клод Бюффе и Роже Бонтам
 1974 — последнее выступление Джона Леннона на сцене во время концерта Элтона Джона в «Мэдисон-сквер-гарден».
 1975 — ФРЕТИЛИН провозглашает независимость Демократической республики Восточный Тимор от Индонезии.
 1976 — катастрофа Ту-104 в окрестностях Шереметьево, погибли 73 человека.
 1979 — катастрофа DC-10 в Антарктиде, погибли 257 человек.
 1987 — катастрофа Boeing 747 возле Маврикия, погибли 159 человек.
 1990 — 65-летняя Маргарет Тэтчер покинула пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.
 1994 — в Норвегии состоялся второй (первый в 1972 г.) референдум о вступлении страны в Европейский союз, на котором большинство избирателей отвергли членство в ЕС.

XXI век 
 2010 — Катастрофа Ил-76 в Карачи.
 2016 — в авиакатастрофе погибла бо́льшая часть бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе».

Родились

До XIX века 
 1628 — Джон Баньян (ум. 1688), английский писатель и баптистский проповедник.
 1632 — Жан-Батист Люлли (ум. 1687), французский композитор, скрипач, дирижёр.
 1757 — Уильям Блейк (ум. 1827), английский поэт, художник и гравёр.
 1792
 Луи Геккерн (ум. 1884), голландский дипломат, приёмный отец Жоржа Дантеса.
 Виктор Кузен (ум. 1867), французский философ, историк и политик.
 1793 — Карл Юнас Луве Альмквист (ум. 1866), шведский писатель.

XIX век 
 1820 — Фридрих Энгельс (ум. 1895), немецкий философ, историк, политик, основоположник коммунистической идеологии.
 1829 — Антон Рубинштейн (ум. 1894), российский композитор, пианист, дирижёр, основатель первой русской консерватории.
 1830 — Владимир Вешняков (ум. 1906), русский экономист и статистик, сенатор, член Госсовета.
 1837 — Джон Хайат (ум. 1920), американский химик, инженер, изобретатель целлулоида.
 1838 — Александр Опекушин (ум. 1923), русский скульптор, академик.
 1844 — Анджело Мазини (ум. 1926), итальянский оперный певец (тенор).
 1849 — Василий Канский (ум. после 1921), российский лингвист, филолог, переводчик и педагог.
 1856 — Александр Кастальский (ум. 1926), русский композитор, хоровой дирижёр, фольклорист, музыковед.
 1868
 Джеймс Коннолли (ум. 1957), американский легкоатлет и писатель, олимпийский чемпион (1896).
 Майю Лассила (при рожд. Альгот Тиетявяйнен; ум. 1918), финский писатель, журналист, революционер.
 1880 — Александр Блок (ум. 1921), поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик, классик русской литературы.
 1881 — Стефан Цвейг (ум. 1942), австрийский писатель, драматург и журналист.
 1887 — Эрнст Рём (убит в 1934), один из лидеров немецких национал-социалистов, руководитель СА.
 1894 — Аркадий Фидлер (ум. 1985), польский натуралист, путешественник и писатель.

XX век 
 1903 — Глэдис О’Коннор (ум. 2012), канадская актриса.
 1906 — Дмитрий Лихачёв (ум. 1999), советский и российский филолог, культуролог, искусствовед, академик АН СССР и РАН, общественный деятель.
 1907 — Альберто Моравиа (ум. 1990), итальянский писатель и журналист.
 1908 — Клод Леви-Стросс (ум. 2009), французский антрополог, этнолог, социолог, философ, культуролог.
 1915 — Константин Симонов (ум. 1979), советский поэт, прозаик, драматург, общественный деятель.
 1919 — Михаил Жарковский (ум. 2007), советский актёр театра и кино.
 1922 — Галина Новожилова (ум. 2021), актриса театра и кино, радиоведущая, заслуженная артистка РСФСР.
 1927
 Абдул Халим Муадзам Шах (ум. 2017), выборный король Малайзии (Янг ди-Пертуан Агонг) в 1970—1975 и 2011—2016 гг.
 Степан Пучинян (ум. 2018), советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, народный артист РФ.
 1929 — Берри Горди, американский музыкальный продюсер, основатель компании Motown Records.
 1930 — Игорь Золотусский, советский и российский историк литературы, писатель, литературный критик.
 1932 — Зиновий Высоковский (ум. 2009), советский и российский актёр театра и кино, артист эстрады, народный артист РФ.
 1948 — Агнешка Холланд, польская кинорежиссёр и сценаристка.
 1949 — Александр Годунов (ум. 1995), советский и американский артист балета, киноактёр, заслуженный артист РСФСР.
 1950
 Рассел Халс, американский астрофизик, открывший двойной пульсар PSR B1913+16, нобелевский лауреат (1993).
 Эд Харрис, американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, лауреат двух «Золотых глобусов».
 1955 — Алессандро Альтобелли, итальянский футболист, чемпион мира (1982).
 
 Savage (наст. имя Роберто Дзанетти), итальянский певец, композитор, автор текстов песен, продюсер, представитель итало-диско.
 Андрей Ургант, советский и российский актёр театра и кино, телеведущий, шоумен.
  — Джон Гальяно, эпатажный английский модельер, бывший арт-директор модного дома Christian Dior.
  — Альфонсо Куарон, мексиканский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, обладатель пяти «Оскаров», двух «Золотых глобусов» и др. наград.
  — Умар Ли, малийский политический деятель, премьер-министр Мали (2013—2014).
  — Хорхе Капитанич, аргентинский политик и экономист, председатель кабинета министров (2002 и 2013—2015).
  — Анна Николь Смит (наст. имя Вики Линн Хоган; ум. 2007), американская супермодель, актриса, телеведущая, продюсер, режиссёр, сценаристка.
  — Еспер Стрёмблад, шведский музыкант, гитарист.
  
 Фабио Гроссо, итальянский футболист, чемпион мира (2006).
 Эйсер Нетеркотт (ум. 2013), британский спортсмен, призёр Олимпийских игр в академической гребле (2008).
  — Chamillionaire (наст. имя Хаким Серики), американский рэпер.
  — Леандро Барбоза, бразильский баскетболист, чемпион НБА (2015).
 
 Нельсон Вальдес, парагвайский футболист.
 Эдуар Роже-Васслен, французский теннисист.
 
 Эндрю Богут, австралийский баскетболист, чемпион НБА (2015).
 Мэри Элизабет Уинстед, американская актриса кино и телевидения.
 Марк-Андре Флёри, канадский хоккейный вратарь, обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион (2010).
  — Альваро Перейра, уругвайский футболист.
 
 Юлия Зиверт (урожд. Юлия Сытник), российская поп-певица.
 Дедрик Бойата, бельгийский футболист.

Скончались

До XIX века 
 1666 — Даниелюс Клейнас (р. 1609), автор первой грамматики литовского языка (1653).
 1680 — Джованни Лоренцо Бернини (р. 1598), итальянский архитектор и скульптор.
 1725 — Никита Демидов (р. 1656), тульский кузнец, родоначальник династии уральских горнозаводчиков.
 1794 — барон Фридрих Вильгельм фон Штойбен (р. 1730), офицер прусской армии, гофмаршал баденского двора, инструктор и генеральный инспектор Континентальной армии.

XIX век 
 1801 — Деода де Доломьё (р. 1750), французский геолог и минералог, в честь которого назван минерал доломит.
 1859 — Вашингтон Ирвинг (р. 1783), американский писатель.
 1870 — Фредерик Базиль (р. 1841), французский художник, один из основоположников импрессионизма.
 1885 — Ян Паплонский (р. 1819), действительный статский советник, писатель-публицист Царства Польского.
 1886 — Евгений Березин (р. 1833), русский педагог и гидрограф, начальник гидрографической экспедиции Балтийского моря. 
 1891 — Семён Панпушко (р. 1856), русский химик-артиллерист.
 1898 — Конрад Фердинанд Мейер (р. 1825), швейцарский новеллист и поэт.

XX век 
 1907 — Станислав Выспяньский (р. 1869), польский поэт, драматург, художник.
 1914 — Иоганн Вильгельм Гитторф (р. 1824), немецкий физик и химик, открывший ионы.
 1916 — Генри Джеймс (р. 1843), американский писатель.
 1921 — Абдул-Баха (р. 1844), иранский религиозный деятель, один из основателей веры бахаи. 
 1939 — Джеймс Нейсмит (р. 1861), изобретатель баскетбола.
 1945 — Дуайт Дэвис (р. 1879), американский теннисист, позднее член правительства США, инициатор соревнований по теннису, ныне носящих название Кубок Дэвиса.
 1949 — Владимир Образцов (р. 1874), русский советский учёный в области транспорта, академик АН СССР.
 1954 — Энрико Ферми (р. 1901), итальянский физик, лауреат Нобелевской премии (1938).
 1960 — Ричард Райт (р. 1908), американский писатель.
 1968
 Энид Мэри Блайтон (р. 1897), английская детская писательница.
 Владимир Локтев (р. 1911), дирижёр, педагог, композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 1974 — Константин Мельников (р. 1890), русский и советский архитектор-авангардист.
 1976 — Розалинд Расселл (р. 1907), американская актриса, обладательница пяти премий «Золотой глобус».
 1980 — Нахум Гутман (р. 1898), израильский художник-пейзажист, иллюстратор, график и детский писатель.
 1982 — Александр Беляков (р. 1897), советский штурман, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 1983 — Ояр Вациетис (р. 1933), латышский поэт.
 1992 — Сидней Нолан (р. 1917), австралийский живописец-абстракционист, график.
 1993 — Евгений Птичкин (р. 1930), советский и российский композитор.
 1994 — Джерри Рубин (р. 1938), американский бизнесмен, пацифист, один из лидеров движения Йиппи.
 1995 — Евгений Шутов (р. 1926), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.

XXI век 
 2001
 Игорь Стечкин (р. 1922), советский и российский конструктор стрелкового оружия.
 Владимир Шинкарук (р. 1928), советский и украинский философ.
 2006 — Любовь Полищук (р. 1949), советская и российская актриса театра и кино.
 2010
 Владимир Маслаченко (р. 1936), советский и российский телекомментатор, футбольный вратарь.
 Лесли Нильсен (р. 1926), американский комедийный актёр.
 2011
 Чарльз Коваль (р. 1940), американский астроном.
 Кен Рассел (р. 1927), английский кинорежиссёр.
 2015 — Люк Бонди (р. 1948), швейцарский режиссёр театра и кино, сценарист, писатель, актёр.
 2016
 Николай Булычёв (р. 1932), советский и российский учёный-геомеханик.
 Марк Тайманов (р. 1926), советский шахматист, международный гроссмейстер.
 2021
 Александр Градский (р. 1949), советский и российский композитор, певец и поэт-песенник.
Фрэнк Уильямс (р. 1942), основатель и руководитель британской команды Формулы-1 WilliamsF1.

Приметы 

Гурьев день. Гурий, Самон и Авив — хранители семейного очага.
 С этого дня все нечистые убегают с земли, завидев зиму на пегой кобыле, и прячутся в преисподнюю до самых Зимних Святок.
 Рождённого в этот день одаривали в старину мерой овса, возом сена.
 Если снег добрый, то лежать ему до половодья.
 Коли в Гурьев день кони ржут — то это добрый знак.

См. также

Примечания